Наталья Седых:
 Лисовская (Седых), Наталья Венедиктовна (род. 1962) — советская и российская толкательница ядра.
 Седых, Наталья Евгеньевна (род. 1948) — советская и российская балерина, фигуристка, актриса.